Kapetanović est un patronyme bosniaque composé de l'élément Kapetan, dérivé du turc kaptan, « capitaine » (cf. aussi Capitan pacha), et du suffixe patronymique slave -vić (« fils du kap(e)tan / capitaine »).

Il est porté notamment par :
 Milan Kapetanović (1854–1932), architecte serbe ;
 Mirza Kapetanović (né en 1959), joueur de football yougoslave ;
 Sead Kapetanović (né en 1972), joueur de football bosnien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque